Olaszország
Borgoratto Alessandrino, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Borgoratto Mormorolo, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében